Okręg windawski (łot.: Ventspils rajons) – okręg w północno-zachodniej Łotwie, w Kurlandii, nad Morzem Bałtyckim, istniejący do 2009.

Graniczył z okręgami: lipawskim, Kuldīga oraz Talsi.

Główne miejscowości 
 Piltyń (Piltene)
 Ugāle
 Blāzma
 Pope
 Ventava
 Tārgale
 Vārve
 Ance
 Užava
 Jūrkalne

Windawa